Jerusalem kan syfta på:

Jerusalem – huvudstaden i Israel och i kungarna Davids och Salomos Israel, i det bibliska Juda och Judeen samt Palestina under romersk tid
 Kungariket Jerusalem – ett medeltida korsfararrike 1099-1291
 Jerusalem (musikgrupp) – ett kristet hårdrocksband från Sverige
 Jerusalem (roman) – en roman av Selma Lagerlöf
 Jerusalem (film) – en film av Bille August från 1996 som bygger på Selma Lagerlöfs roman
 Jerusalem (hymn) – en patriotisk engelsk hymn
 Jerusalem (opera) – en opera av Giuseppe Verdi
 Jerusalem (musikalbum) – ett album av Alpha Blondy från 1986
 Jerusalem – ett bostadsområde för arbetare från 1806 på Jerusalemsgatan i Malmö, se Carolikvarteren
 Jerusalem (byggnad) – en byggnad från 1927 på Bolagsområdet i Kiruna
 Jerusalem (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Jerusalems tempel – ett tidigare tempel i Jerusalem
 Jerusalems förstöring – två historiska händelser och ett svenskt idiom
 Jerusalemsyndromet – en psykos som uppträder vid resör till Jerusalem
 Smålands Jerusalem – en benämning på Jönköping
 Östra Jerusalem – en del av Västbanken, som ockuperades av Israel under Sexdagarskriget 1967
 Det himmelska Jerusalem – den nya eviga staden i himmelriket på jorden efter Kristi återkomst

Geografi

Finland 

 Jerusalem (ö i Finland, Österbotten), Vasa, 
 Jerusalem (ö i Finland, Egentliga Finland), Nystadsregionen,

Israel 

 Jerusalem (distrikt) – ett distrikt i centrala Israel 
 Jerusalem – en stad som 1949 utropades som huvudstaden i Israel 
 Västra Jerusalem – ett område i distriktet Jerusalem

USA 

 Jerusalem (ort), Ohio, Monroe County, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade USAförgreningar